General San Martín, General José de San Martín, Libertador General San Martín, o simplemente San Martín, pueden hacer referencia:
 a José de San Martín, militar patriota y prócer argentino de la Guerra de la Independencia;
Es además nombre de numerosas ciudades y divisiones tales como:
 la Ciudad de San Martín, ciudad de la provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Libertador San Martín, ciudad de la provincie de Entre Ríos, Argentina;
 San Martín (Mendoza), ciudad de la provincia de Mendoza, Argentina;
 San Martín (Chaco), ciudad de la provincia del Chaco, Argentina;
 el Pueblo General San Martín, localidad de la provincia de Entre Ríos, Argentina;
 Libertador General San Martín (Jujuy), ciudad de la provincia de Jujuy, Argentina;
 General San Martín (La Pampa), localidad de la provincia de La Pampa, Argentina;
 el Puerto General San Martín, localidad de la provincia de Santa Fe, Argentina;
 San Martín (Países Bajos), ciudad de Países Bajos; o
 el barrio Parque General San Martín, ciudad del partido de General San Martín, provincia de Buenos Aires, Argentina.
También pueden hacer referencia a las siguientes divisiones administrativas argentinas:
 el partido de General San Martín, subdivisión administrativa de la provincia de Buenos Aires, Argentina;
 el departamento San Martín (Corrientes), subdivisión administrativa de la provincia de Corrientes, Argentina;
 el departamento San Martín (Mendoza), subdivisión administrativa de la provincia de Mendoza, Argentina;
 el departamento San Martín (San Juan), subdivisión administrativa de la provincia de San Juan, Argentina;
 el departamento San Martín (Santa Fe), subdivisión administrativa de la provincia de Santa Fe, Argentina;
 el departamento San Martín (Santiago del Estero), subdivisión administrativa de la provincia de Santiago del Estero, Argentina;
 el departamento General San Martín (Córdoba), subdivisión administrativa de la provincia de Córdoba, Argentina;
 el departamento General San Martín (La Rioja), subdivisión administrativa de la provincia de La Rioja, Argentina;
 el departamento Libertador General San Martín (Chaco), subdivisión administrativa de la provincia del Chaco, Argentina;
 el departamento Libertador General San Martín (Misiones), subdivisión administrativa de la provincia de Misiones, Argentina; o
 el departamento Libertador General San Martín (San Luis), subdivisión administrativa de la provincia de San Luis, Argentina.
Además es nombre de los siguientes caminos y espacios:
 el Aeropuerto Internacional de Posadas Libertador General José de San Martín, en Posadas, Argentina;
 el Ferrocarril General San Martín, red ferroviaria de Argentina;
 el Teatro Municipal General San Martín, de Buenos Aires, Argentina;
 el Teatro del Libertador General San Martín, teatro de Córdoba, Argentina;
 el Parque General San Martín (Mendoza), en Mendoza, Argentina;
 el Plaza General San Martín (Buenos Aires), en Buenos Aires, Argentina;
 el Avenida San Martín (Buenos Aires), en Buenos Aires, Argentina;
 el Avenida San Martín (Florencio Varela), en Florencio Varela, Argentina;
 el Avenida San Martín (Vicente López), en Vicente López, Argentina;
 el puente Libertador General San Martín, sobre el río Uruguay, entre Gualeguaychú (Argentina) y Fray Bentos (Uruguay);
 General San Martín (subte de Buenos Aires), estación del tren subterráneo en Buenos Aires, Argentina;
 Estación Libertador General San Martín, estación de tren en Entre Ríos, Argentina; o
 Estación Libertador General San Martín (Mendoza), estación de tren en Mendoza, Argentina.